

Varjão est une municipalité de l'État de Goiás
Varjão est une région administrative du District fédéral

Homonymie de toponyme